Ghisolfi  – antica e nobile famiglia che si stabilì a Mantova già nel XV secolo. Della famiglia faceva parte anche Bernardino Ghisolfo, architetto al servizio dei Gonzaga
 Mossi & Ghisolfi  – multinazionale italiana che opera nel campo della chimica
 Giovanni Ghisolfi  – pittore italiano
 Ghisolfi, De Ghisolfi – antica famiglia genovese che si insignorì della Penisola di Taman, tra il Mar Nero e il mare d'Azov